«Ливия, Ливия, Ливия» (также известно под названием «О, моя страна!») — государственный гимн Ливии.

В 2011 году Переходный национальный совет — международно признанное правительство Ливии — объявило о том, что гимном страны будет являться песня «Ливия, Ливия, Ливия», бывшая в 1951—1969 гимном Королевства Ливия. Оригинальный текст песни подвергся изменениям: упоминание короля Идриса было заменено на имя ливийского национального героя Омара аль-Мухтара.

Текст

Ссылки 
 Гимн Ливии

Ливия
Гимн